GGN steht als Abkürzung für:
 Air Georgian, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flugplatz Gagnoa, einen Flugplatz der Elfenbeinküste (IATA-Code)
 Global Greeter Network, ehrenamtlich tätige Stadt- oder Fremdenführer
 GlobalGAP-Nummer, Identifizierungsnummer eines Betriebs innerhalb der GlobalGAP-Datenbank, siehe GlobalGAP#Produktkennzeichnung
 Global Geoparks Network

Abkürzung